29. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 29. Armee (Rote Armee)
 29. Armee (Japanisches Kaiserreich)